Der Pariser Autosalon, französisch bis 1987 Salon de l’Automobile, von 1988 bis 2017 Mondial de l’Automobile, seit 2018 Mondial Paris Motor Show, ist eine Automobil-, Motorrad- und Mobilitätsmesse, die in Paris stattfindet. Sie war die erste Automobilausstellung von internationaler Bedeutung und ist nach wie vor eine der meistbesuchten. 1898 wurde sie erstmals ausgerichtet und präsentierte damals 232 Automobile, die rund 140.000 Besucher anzogen. 2012 hatte sie 1,2 Millionen Besucher.

Beschreibung 
Zunächst im Jardin des Tuileries veranstaltet, zog die Messe 1901 ins Grand Palais um. Am 24. Dezember 1908 eröffnete der  Präsident der Republik die erste Automobilausstellung, die mit einer Luftfahrtausstellung verbunden war – nach einer anderen Quelle war dies jedoch eine Ausstellung für Nutzfahrzeuge, Ballons, Flugzeuge und Schiffe, während die Pkw-Ausstellung vom 28. November bis zum 13. Dezember 1908 ging. Bis in die 1930er Jahre war sie unangefochten die bedeutendste Automobilmesse überhaupt. 1954 überschritt die Besucherzahl erstmals die Millionengrenze. Seit 1962 findet die Ausstellung auf dem Messegelände Porte de Versailles statt, seit 1976 nur noch in Jahren mit gerader Jahreszahl (in Abstimmung mit der IAA in Frankfurt, die nur in den ungeraden Jahren veranstaltet wird). Bereits seit 1923 ist der erste Donnerstag im Oktober der Eröffnungstag.

Großes Aufsehen erregte die Messe 1955, als dort die Citroën DS präsentiert wurde. Nicht nur französische Hersteller zeigen auf dieser Messe erstmals bedeutsame Automobilgenerationen, sondern beispielsweise 2008 hatten dort auch der neue BMW 7er und der neue VW Golf VI ihre Messepremiere.

Nachstehend einige Fahrzeugpräsentationen 2014: Audi TT III, Fiat 500X, Ford S-Max II, Honda HR-V, Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport, Nissan Pulsar, Opel Corsa E, Renault Espace V und Škoda Fabia III.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Alle Neuheiten des Pariser Autosalons auf einen Blick.

Einzelnachweise 

Automesse
Ausstellung in Paris
Erstveranstaltung 1898